Żerdziny (Ermland-Mazurië) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Żerdziny (Silezië) - dorp in Silezië, Polen